Милош Бабић може бити:

 Милош Бабић (правник), универзитетски професор и судија;
 Милош Бабић (уметник), сликар, графичар и један од значајних представнике међуратног београдског графичког дизајна.   
 Милош Бабић (кошаркаш), бивши југословенски и српски кошаркаш;
 Милош Бабић (фудбалер), босанскохерцеговачки и српски фудбалер;
 Милош Бабић (хокејаш на леду), српски хокејаш.